Альберт Сидни Пинкус (, 20 марта 1903, Нью-Йорк — 4 февраля 1984, там же) — американский шахматист, шахматный теоретик и журналист еврейского происхождения.

Участник пяти чемпионатов США. Бронзовый призер чемпионата США 1942 г. Чемпион штата Нью-Йорк 1947 г. Чемпион Манхэттенского шахматного клуба (1941 и 1945 гг.), серебряный призер чемпионата Манхэттенского шахматного клуба (1955 г.).

Автор исследований в защите двух коней (опубликованы в 1943 и 1944 гг. в журнале «Chess Review»).

В составе сборной США участник радиоматча СССР — США (1945 г.), матча СССР — США (1946 г.), радиоматча США — Югославия (1950 г.), а также радиоматча Нью-Йорк — Ла-Плата.

Занимался территориальными исследованиями. В частности, начиная с 1932 г. провел серию из 10 экспедиций по изучению флоры и фауны Венесуэлы и Британской Гвианы.

С 1939 г. работал брокером на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В последние годы жизни страдал болезнью Альцгеймера. Умер в больнице «Wyckoff Heights Hospital» в Бруклине.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Пинкуса  в базе Chessgames
 Личная карточка А. Пинкуса  на сайте 365Chess
Шахматисты США
Шахматисты XX века
Родившиеся в Нью-Йорке
Умершие в Нью-Йорке